Бромид таллия(III)-калия — неорганическое соединение,
двойная соль калия, таллия и бромистоводородной кислоты с формулой KTlBr,
кристаллы,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Бромид таллия(III)-калия образует кристаллогидрат состава KTlBr•2HO,
кубическая сингония,
пространственная группа F m3c,
параметры ячейки a = 1,8657 нм, Z = 24.

Литература 
 

Двойные соли
Бромиды
Галогениды таллия
Галогениды калия